Atrococcus groenlandensis  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Atrococcus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae).

Распространение 
Северная Америка: Гренландия.

Описание 

Питаются соками растений, например, таких как Artemisia borealis; Hieracium rigorosum (Астровые); Campanula gieseckiana (Колокольчиковые); Melandrium affine/triflorum; Viscaria alpina (Гвоздичные); Arctostaphylos uva-ursi; Vaccinium (Вересковые); Thymus drucei (Яснотковые); Epilobium angustifolium (Кипрейные); Poa glauca (Злаковые); Rumex acetosella (Гречишные); Coptis trifolia (Лютиковые); Dryas integrifolia; Potentilla tridentata (Розоцветные); Salix glauca; Salix arctophila (Ивовые); Saxifraga tricuspidata (Камнеломковые).
Вид был впервые описан в 2005 году энтомологами Карлом-Акселем Гертссоном (Gertsson, C. A., Лунд, Швеция) и Крисом Ходжсоном (Hodgson, C., Department of Biodiversity and Biological Systematics, The National Museum of Wales, Кардифф, Уэльс, Великобритания) вместе с видами , ,  и ).  включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , , , , , ,  и другими таксонами.

См. также 

 Brasiliputo grandis
 Atrococcus colchicus

Примечания

Литература 

 
 Hodgson, C. J. 2005. The adult males of Coccoidea (Hemiptera: Sternorrhyncha) known from Greenland. Zootaxa 907: 1-48.

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 2005 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики Гренландии